Dingue pode se referir a:

Dingue (vela) - classe de veleiro monotipo
Dingue (embarcação), um tipo de pequena embarcação.

Desambiguação